Кошкар-Ата:

 Кошкар-ата — среднеазиатский суфий, ученик Ахмеда Ясави.
 Кошкар-Ата — некрополь в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана.

См. также 
 Мавзолей Кошкар-Ата
 Кошкарата